est le nombre dix en anglais, il désigne notamment :

Musique

Groupe 

 , groupe britannique formé en 1995.
Ten, de son vrai nom Ten Chittaphon Leechaiyapornkul est un membre thaïlandais du groupe coréen NCT.

Chanson 

 , chanson de Jewel présente sur l'album  sorti le .

Album 

 Ten, album d'Astral Projection sorti le  ;
 , album de Brian McKnight sorti le  ;
 , album de cLOUDDEAD sorti le  ;
 , album de Gabriella Cilmi sorti le  ;
 , album des Girls Aloud sorti le  ;
 , album d'Orange Range sorti le  ;
 , album de Pearl Jam sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Trooper sorti le  ;
 , album de Y and T sorti en  ;
  (Blue Note) 2010

 , album d'Enuff Z'nuff sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Hombres G sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de John Anderson sorti en  ;
 , album de Kate Rusby sorti en  ;
 , album de Linea 77 sorti en  ;
 , album de LL Cool J sorti en  ;
 , album de MercyMe sorti en  ;
 , album des New Kids on the Block sorti en  ;
 , album des Stranglers sorti en  ;
 10, album de Wet Wet Wet sorti en .

Cinéma 

 , titre original dElle, film de Blake Edwards sorti en 1979.

  , film iranien d'Abbas Kiarostami sorti en 2002 ;
 , film américain de Craig Wyting sorti en 2013 ;
 , film américain de Sophia Cacciola et Michael J. Epstein sorti en 2014 ;

 '', film américain de David Wain sorti en 2007.

 Autres 

 Ten, opérateur français de réseau mobile virtuel.
 Ten, est un fabricant de tuyaux de poêle français.
 Ten, manga de Nobuyuki Fukumoto paru en 1989.
 Lacs Ten, en Californie.
 Technologie d'émission négative''' (TEN) dans le cadre de la captation du carbone. 

Homonymie de titre